Павел Григорьевич Котов:
 Котов, Павел Григорьевич (1911—2007) — советский и российский кораблестроитель, Герой Социалистического Труда.
 Котов, Павел Григорьевич (род. 1995) — российский футболист.